

Niemcy 
1 gmina:
 Pölitz – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Stormarn

Polska 
Dawna nazwa:
 Police

Osoby 
 Karl Heinrich Ludwig Pölitz – niemiecki historyk